Ке́ндалл () — англомовне прізвище, ім'я або топонім.

Персоналії 
 Кендалл (прізвище)
 Кендалл (ім'я)

Топонім

Кендалл (округ, Техас) () — округ (графство) у штаті Техас
 Кендалл (округ, Іллінойс) () — округ (графство) у штаті Іллінойс
 Кендалл — місто, штат Нью-Йорк
 Кендалл — місто в окрузі Лафаєтт, штат Вісконсин
 Кендалл — селище в окрузі Монро, штат Вісконсин
 Кендалл — переписна місцевість, штат Флорида
 Кендалл — переписна місцевість, штат Вашингтон